Лига 1 2014/2015 годов () — 51-й розыгрыш чемпионата Алжира по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com
 Статистика на goalzz.com

Алжир
2014/2015
Спорт в Алжире в 2014 году
Спорт в Алжире в 2015 году
Футбол в Африке в 2014 году
Футбол в Африке в 2015 году